Чемпіонат Мальти з футболу 2014—2015 — 100-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул у 11-й раз здобув Гіберніанс.

Клуби

Регулярний сезон

Турнірна таблиця

Результати

Другий етап

Турнірна таблиця 

 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Біркіркара візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Мальти 2014—2015.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 травня 2015

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2014—2015
Мальта
Мальта